Летючий голландець — легенда, що була поширена серед моряків у минулі віки
 Летючий голландець (нім. Der fliegende Holländer) — опера Ріхарда Вагнера (WWV 63).
 «Летючий голландець» — клас яхт у вітрильному спорті.

Фільми 

 Летючий голландець (1957) — нідерландський фільм, режисер Gerard Rutten.
 Летючий голландець (1990) — радянський фільм режисера Володимира Вардунаса.
 Летючий голландець (1995) — голландська кінокомедія режисера Й. Стеллінга.
 Летючий голландець (2001) — американський трилер, режисер Robin P. Murray.